Primera División 1952/1953 był 22 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii.

Kluby występujące w sezonie 1952/1953:

Tabela pozakończeniu sezonu 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Król strzelców:
 24 gole - Telmo Zarraonaindía (Athletic Bilbao)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1952 w piłce nożnej
1953 w piłce nożnej